Nikolai Stepanovich Chernykh - um astrônomo russo.
Lyudmila Ivanovna Chernykh - uma astrônoma russa de origem ucraniana.
2325 Chernykh - um asteróide da cintura principal, a 2,6109843 UA.
Desambiguação